Склад збірної Ірландії на чемпіонаті світу 1990 

Докладніше…Ірландія
Ірландія 1990